|-
| 10301 Kataoka || 1989 FH || 30 martie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
|  || 1989 ML || 29 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 10303 Fréret ||  || 2 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 10304 Iwaki || 1989 SY || 30 septembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 10305 Grignard ||  || 29 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 10306 Pagnol || 1990 QY || 21 august 1990 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 10307 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10308 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10309 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10310 Delacroix ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10311 Fantin-Latour ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10312 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10313 Vanessa-Mae ||  || 26 august 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10314 || 1990 RF || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10315 Brewster ||  || 23 septembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10316 Williamturner ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10317 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10318 Sumaura || 1990 TX || 15 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 10319 Toshiharu ||  || 11 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 10320 Reiland ||  || 14 octombrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10321 Rampo ||  || 26 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 10322 Mayuminarita ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 10323 Frazer ||  || 14 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10324 Vladimirov ||  || 14 noiembrie 1990 ||  || 
|-
| 10325 Bexa ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10326 Kuragano ||  || 21 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 10327 Batens ||  || 21 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10328 ||  || 10 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10329 ||  || 11 aprilie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 10330 Durkheim ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10331 Peterbluhm ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 10332 Défi ||  || 13 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 10333 ||  || 12 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10334 Gibbon ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10335 ||  || 15 august 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10336 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10337 ||  || 10 septembrie 1991 ||  || 
|-
| 10338 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10339 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10340 Jostjahn ||  || 10 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 10341 ||  || 16 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10342 || 1991 TQ || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10343 Church ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10344 - ||  || 12 februarie 1992 ||  || , 
|-
| 10345 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 10346 Triathlon ||  || 2 aprilie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 10347 Murom ||  || 23 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10348 Poelchau ||  || 29 aprilie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 10349 || 1992 LN || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 10350 Spallanzani ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10351 Seiichisato ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 10352 Kawamura ||  || 26 octombrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10353 Momotaro ||  || 20 decembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 10354 Guillaumebudé ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10355 Kojiroharada || 1993 EQ || 15 martie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 10356 Rudolfsteiner ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10357 ||  || 19 septembrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10358 Kirchhoff ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10359 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10360 || 1993 VN || 7 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 10361 Bunsen ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10362 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 10363 - ||  || 31 octombrie 1994 || Palomar || 
|-
| 10364 Tainai ||  || 3 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10365 Kurokawa ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10366 Shozosato ||  || 24 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 10367 Sayo ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10368 Kozuki ||  || 7 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10369 Sinden ||  || 8 februarie 1995 || Siding Spring || 
|-
|  ||  || 27 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 10371 Gigli ||  || 27 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 10372 Moran ||  || 26 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10373 MacRobert || 1996 ER || 14 martie 1996 ||  || 
|-
| 10374 Etampes ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10375 Michiokuga ||  || 21 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 10376 Chiarini || 1996 KW || 16 mai 1996 ||  || 
|-
| 10377 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10378 Ingmarbergman ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10379 Lake Placid || 1996 OH || 18 iulie 1996 ||  || 
|-
| 10380 Berwald ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10381 Malinsmith || 1996 RB || 3 septembrie 1996 || Stakenbridge || 
|-
| 10382 Hadamard ||  || 15 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 10383 - ||  || 16 septembrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 10384 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 10385 Amaterasu ||  || 15 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 10386 Romulus ||  || 12 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 10387 Bepicolombo || 1996 UQ || 18 octombrie 1996 ||  || , 
|-
| 10388 Zhuguangya ||  || 25 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 10389 Robmanning || 1997 LD || 1 iunie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 10390 Lenka ||  || 27 august 1997 ||  || , 
|-
| 10391 ||  || 5 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10392 Brace ||  || 11 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 10393 - ||  || 4 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10394 - ||  || 22 septembrie 1997 || Giesing || 
|-
| 10395 Jirkahorn ||  || 23 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 10396 ||  || 17 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 10397 ||  || 17 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 10398 ||  || 23 octombrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 10399 Nishiharima ||  || 29 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10400 Hakkaisan || 1997 VX || 1 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-